Линарес 2009 — двухкруговой шахматный турнир, проходящий с 18 февраля по 8 марта.

Призовой фонд — 314 000 евро, победитель получает 100 000 евро (2-й — 75 000 и 3-й — 50 000).
 Категория: 21-я (средний рейтинг 2754)

Участники

Движение по турам

Таблица

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница турнира
 Линарес 2009 на сайте ChessPro.ru

Линарес (шахматный турнир)
Февраль 2009 года
Март 2009 года
2009 год в шахматах